Амији се може односити на:

 Амији (Ер и Лоар), насеље и општина у централној Француској у региону Центар (регион), у департману Ер и Лоар,
 Амији (Лоаре), насељено место у Француској у региону Центар, у департману Лоаре,
 Амији (Сена и Марна), насељено место у Француској у региону Париски регион, у департману Сена и Марна